Поля́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Полярна вулиця — вулиця в місті Київ
 Полярна вулиця — вулиця в місті Боярка, Київська область
 Вулиця Полярна — колишня назва вулиці Дучимінської у Львові

Полярна вулиця — вулиця в місті Архангельськ
 Полярна вулиця — вулиця в місті Владивосток
 Полярна вулиця — вулиця в місті Іркутськ
 Полярна вулиця — вулиця в місті Москва

Вулиці